Zucconi − cognome italiano
 Tito Zucconi  (1837-1924) – patriota e letterato italiano
 Guglielmo Zucconi (1919-1998) – giornalista e politico italiano
 Vittorio Zucconi (1944-2019) – giornalista e scrittore italiano, figlio di Guglielmo
 Guido Zucconi (1950) – architetto e storico dell'architettura italiano, figlio di Guglielmo